Абу-эль-Мата́мир — город в Египте, расположен в губернаторстве Бухейра, в 40 км к югу от города Александрия. Население 44 415 жителей (2006). В городе отсутствует общественный транспорт и публичные парки.

Климат 
Климат в городе классифицируется как аридный (BWh).

История 
Город известен ещё до эпохи исламских завоеваний. Для древних римлян он служил как центр хранения зерна. Зерно хранилось в т.н. матмурах, множественное  число — матамир, отсюда и название города.

Города Египта